63 (шестьдесят три) — натуральное число между 62 и 64.

В математике 

 Шестое число Мерсенна ()
 263 = 9223372036854775808
 63 — количество частично упорядоченных множеств из 5 элементов.
 Высококототиентное числоf
 Недостаточные числа
 Число Вудала
 Репдиджит с основанием   2 (1111112), 4 (3334), 8 (778), 20 (3320) и 62 (1162)

В науке 

 Атомный номер европия

В других областях 
 63 год; 63 год до н. э., 1963 год
 ASCII-код символа «?»
 63 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Самарской области.
 CN-63 — код китайской провинции Цинхай по стандарту ISO 3166-2.
 63 иероглифический ключ Канси — «Двор» 戶 .
 63 Федеральный закон (Федеральный закон об электронной подписи)

См. также

Ссылки 

https://plus.maths.org/content/numbers-facts-figures-and-fiction